174 – rok naszej ery
 174 – rok przed naszą erą
 174 liczba naturalna
 NGC 174 – galaktyka 
 (174) Phaedra – planetoida 
 droga wojewódzka nr 174
 linia kolejowa nr 174
 Lot 174 – film 
 Ła-174 – radziecki myśliwiec 
 Ła-174TK – radziecki myśliwiec